Dunker kan som auktorsförkortning betyda:

 Wilhelm Rudolph Bernard Hadrian Dunker
 Wilhelm Bernhard Rudolph Hadrian Dunker

Robotskapade auktorsförkortningar